

Алферовська — присілок, Забірське сільське поселення, Тарногський район, Вологодська область
 Алферовська — присілок, Тарногське сільське поселення, Тарногський район, Вологодська область